Le mot tuba est dans certains cas un dérivé du mot tube. Il peut faire référence à :

Musique 
 tuba, une sous-famille des cuivres en musique ;
 tuba wagnérien, un instrument plus apparenté au cor qu'au tuba ;
 tuba, un jeu d'anche de type trompette dans l'orgue ;
 Tuba mirum, un mouvement de la messe de Requiem ;

Météorologie 
 tuba, le tube d'une tornade qui s'étend parfois sous le cumulonimbus en météorologie ;

Toponymie 
 Tuba City, une localité dans le comté de Coconino en Arizona aux États-Unis ;
 Tuba, une municipalité de Benguet aux Philippines ;

Prénom 
 Tuba, prénom arabe et turc qui signifie la douceur et la prospérité mais qui est aussi le nom d'un arbre au Paradis ;

Divers 
 tuba, un accessoire permettant de respirer sous la surface de l'eau en plongée ;
 tuba, boisson faiblement alcoolisée des Philippines à base de fleurs de cocotier.
 Tuba (mollusque), un genre de gastéropodes marins de la famille des Mathildidae ;